Beucler je priimek več oseb:
 Georges-Jacques-Frédéric Beucler, francoski general
 Jean-Jacques Beucler, francoski politik in častnik